Spirit in the Dark – album muzyczny Arethy Franklin z 1970 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy Arethy Franklin
Albumy Atlantic Records
Albumy Rhino Records